Ronde bezeichnet:

 einen geometrischen Körper, einen Zylinder (Geometrie) mit meist sehr geringer Höhe im Verhältnis zum Durchmesser
 rundes Blech (z. B. beim Tiefziehen)
 einen Münzrohling, auch Schrötling genannt
 Ronde (Tanzfigur), eine Tanzfigur bzw. einen Rundtanz im Tripeltakt
 Rondengang, einen Kontrollgang beim Militär
 Flandern-Rundfahrt, als Kurzform für das Radrennen „Ronde van Vlaanderen“
 Ronde (Schrift), die französische Weiterentwicklung der Schreibschrift Humanistische Kursive
 Ronde Island, Insel der Grenadinen, Karibik
 Île Ronde, Insel vor der Küste des Adélielands, Antarktika
 Round Island (Praslin), auch Île Ronde, eine Insel der Republik der Seychellen
 Ronde Island, Insel der Kleinen Antillen in der Karibik, Grenada
 Rhünda, ehemaliger Name des Stadtteils von Felsberg, Schwalm-Eder-Kreis, Hessen

Ronde ist der Familienname folgender Personen:
 Ritva Koukku-Ronde (* 1956), finnische Botschafterin

Siehe auch:
 La Ronde
 Rønde
 Rond